Enis Bešlagić (Doboj, 6. siječnja 1975.), bosanskohercegovački je kazališni, televizijski i filmski glumac.

Životopis 
Podrijetlom je iz Tešnja. Diplomirao je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2001. godine. Ostvario je uloge u više od 30 predstava. Najveću popularnost kod hrvatske publike stekao je nastupajući u seriji "Naša mala klinika" te sa serijalom snimljenih viceva o Muji i Hasi. Enis je u braku i ima dvoje djece.

Filmografija

Televizijske uloge

Filmske uloge

Nagrade 
 Nagrada "Najbolji student" Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu

Bosanskohercegovački filmski glumci
Bosanskohercegovački televizijski glumci
Bosanskohercegovački kazališni glumci
Tešanj